Александр Викторович Марков:
* Марков, Александр Викторович (род. 1976) — российский философ.
 Марков, Александр Викторович — российский инженер-конструктор, руководитель НТЦ РКК «Энергия», лауреат Государственной премии РФ (2002) .